Dolní Žďár může označovat:
 Dolní Žďár – obec v okrese Jindřichův Hradec
 Dolní Žďár (Ostrov) – část města Ostrov v okrese Karlovy Vary
 Dolní Žďár – katastrální území Horního Žďáru, místní části obce Hajnice v okrese Trutnov

Externí odkazy 
  (Dolní Žďár, též Dolní Zárov, německy Niedersoor, obec v okrese Trutnov)